Pornó, a pornográfia rövidített, köznyelvi formája, amely szóösszetételekben is gyakran szerepel, pl. pornófilm, pornószínész.
 Pornó, Pornóapáti neve 1899-ig.